Глинки — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица, зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 6 км к югу от Истры, там же железнодорожная платформа Рижского направления Истра, высота над уровнем моря 157 м. Южнее расположены деревни Буньково, Котерево и Рожново.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра